

Населені пункти та їхні частини

 Бжозово — село в гміні Кієво-Крулевське Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжозово — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Бжозово — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Бжозово — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Бжозово — село в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Бжозово — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бжозово — село в гміні Пшибернув Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Бжозово — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Бжозово — частина села Уршулін у гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Бжозово — лісова осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки